Schloss Friesen steht für folgende Gebäude in der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern:

 Oberes Schloss Friesen
 Mittleres Schloss Friesen
 Unteres Schloss Friesen